Schwenke est un nom de famille et un toponyme allemand :

Toponyme 
 Schwenke, quartier de la ville de Halver, Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

Patronyme 
 Hans Schwenke (1934-), photographe et détaché allemand.
 Michael Schwenke (1563–1610), sculpteur saxonne de Pirne.
 Mignon Schwenke (1954-), pays politicien (Die Linke) allemand.
 Nelson Schwenke (1957-2012), musicien chilien.
 Paul Schwenke (1853–1921), bibliothécaire et scientifique livre.
 Robert Schwenke (1873–1944), concepteur et pionnier de l'automobile allemand.
 Uwe Schwenke de Wall (1939-), politicien allemand (CDU).
 Wigbert Schwenke (1960-), politicien allemand (CDU), membre du parlement de Saxe-Anhalt.
 Wolfgang Schwenke (1921–2006), zoologiste, entomologiste et scientifique de la forêt allemand.
 Wolfgang Schwenke (1968-), handballeur et formateur de handball allemand.
 Lionel Schwenke (1975-) (designer) artiste peintre et musicien, France

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme